50P kan syfta på:

 50P/Arend - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-18M - en rysk Progress-farkost.